Die Bezeichnung Entremont steht für:

Siedlungen und Regionen
 eine ehemalige Gemeinde im französischen Département Haute-Savoie, siehe Entremont (Haute-Savoie)
 eine Gemeinde im französischen Département Savoie, siehe Entremont-le-Vieux
 ein Oppidum bei Aix-en-Provence, siehe Entremont (Oppidum)
 ein Tal im Kanton Wallis, Schweiz, siehe Val d’Entremont 
 den dazugehörigen Bezirk, siehe Bezirk Entremont

Personen
 Philippe Entremont (* 1934), Dirigent, Pianist und Musikpädagoge

Unternehmen
 Entremont Alliance, französischer Milchindustriekonzern